Mesko steht für:
 Mesko (Unternehmen), ein polnisches Rüstungsunternehmen

Mesko ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adam Meskó (um 1665–1734), ungarischer Jurist, Freiherr und Grundherr
 Eva Maria Meskó (um 1690–1772), ungarische Aristokratin und Grundherrin
 Zoltan Mesko (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Meško